Пласти́на: — тонкий слой твёрдого или упругого материала правильной плоской формы. Также используется термин Ламель.
 Пластина (строительная механика)
 Биметаллическая пластина
 Диэлектрическая пластина — основа печатных плат;
 Полупроводниковая пластина
 Тектоническая пластина
 Сплайс-пластина
 Фильерная пластина
 Пластина  с угловой стабильностью
 Микроканальная пластина
 Пластина  для губы
 Пластина из Мальяно
 То же, что и плаха: толстый горбыль, образующийся при распиливании бревна на две половины в продольном направлении

Примечания

См. также 
 Пластинка